Döll oder Doell ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Döll (* 1988), deutsche Handballspielerin
 Emil Döll (1850–1924), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Emma Döll (1873–1930), deutsche Politikerin (USPD/KPD)
 Fabian Döll, deutscher Rapper, siehe Döll
 Friedrich Wilhelm Eugen Döll (1750–1816), deutscher Bildhauer
 Horst Döll (* 1918), deutscher Politiker (NDPD)

 Juliane Döll (* 1986), deutsche Biathletin
 Kevin Doell (* 1979), kanadischer Eishockeyspieler
 Leopold Döll (1791–1856), deutscher Bildhauer und Kunsterzieher 
 Ludwig Döll (1789–1863), deutscher Maler
 Marco Döll, eigentlicher Name von Mädness, deutscher Rapper
 Michaela Döll, deutsche Biologin, Dozentin und Autorin
 Oskar Döll (1886–1914), deutscher Bildhauer und Maler
 Paula Doell (1900–1983), deutsche Sängerin und Politikerin (CDU)

 Steffen Döll, deutscher Buddhologe

Siehe auch:
 Doll